een uitstalkast of etalage
een diorama
de bijnaam van televisie
"De Kijkkast", een televisieprogramma